Жорж-Пьер Мори́с де Гере́н (; 5 августа 1810, замок Кела, Андийак, Тарн — 19 июля 1839, там же) — французский поэт.

Биография 
Родился в обедневшей дворянской семье, в 1832 году сошёлся с христианско-социалистическим кружком аббата Ламенне, впоследствии сотрудничал в католических изданиях «Revue Européenne» и «La France Catholique», переселился из провинции в Париж. Скончался от туберкулёза.

Творчество 
В 1836 году уничтожил почти всё написанное прежде. Кроме стихотворений и дневника, Герену принадлежат несколько стихотворений в прозе. Лучшие из них — «Кентавр» и «Вакханка». В образе кентавра — обитателя высоких гор, презирающего жителей «долины», с тщетными поисками смысла бытия, приводящими его к полному пессимизму, Герен изобразил самого себя, потомка старой дворянской семьи, сознавшего свою неприспособленность к деятельности в новом обществе.

Наследие и признание 
Произведения Герена опубликованы после его смерти Жорж Санд в «Revue des Deux Mondes». Ближайшей помощницей Герена в работе являлась его сестра Эжени де Герен; их переписка опубликована в 1862 году Жюлем Барбе д’Оревильи. Эссе об Эжени и Морисе де Герен принадлежит английскому поэту и литературному критику М.Арнолду, оно вошло в его «Критические очерки» (1861). В XX веке на Герена обратили внимание символисты (Реми де Гурмон, Гюисманс и др.), как на непосредственного предшественника и учителя Бодлера и символизма, особенно в жанровой области. «Кентавр» считается одним из лучших образцов романтической «поэмы в прозе». В XX в. творчество поэта оценено заново, к его наследию обращаются Рильке (он перевёл «Кентавра» на немецкий язык), Ф. Мориак, Х. Р. Хименес, Ф. Жакоте и др. С 1968 года во Франции существует Общество друзей Эжени и Мориса де Герен, под его эгидой публикуются их сочинения и труды об их творчестве.

Библиография 
 Le Centaure. 1838.
 La Bacchante. 1838.
 Œuvres complètes de Maurice et d’Eugénie de Guérin (3 vv.), 1869 et 1922.

Публикации на русском языке 
 Вакханка (отрывки)// Поэзия Франции. Век XIX. М.: Художественная литература, 1985, с.158-160.

Примечания

Литература 
 Barbano O.M. Giacomo Leopardi e Maurice de Guerin. Torino: Clausen, 1904
 Zyromski E. Maurice de Guerin. Paris: A. Colin, 1921
 Gourmont R.de. Promenades littéraires, V-e série. Paris: Mercure de France, 1923
 Jaloux Ed. L’esprit des livres, 1-e série. Paris: Plon, 1925
 Harcourt B. d'. En marge du romantisme. Maurice de Guérin et le poème en prose. Paris: Société d'éditions «Les belles lettres», 1932
 Decahors E. Maurice de Guérin; essai de biographie psychologique. Paris: Bloud & Gay, 1932
 Brooks V.W. The malady of the ideal; Obermann, Maurice de Guérin and Amiel. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1947
 Renker A. La cité intérieure: Maurice de Guérin und Friedrich Hölderlin. Munchen: H. Post Presse, 1960
 Moreau P. Maurice de Guérin; ou, Les métamorphoses d’un centaure. Paris: Lettres modernes, 1965.
 Huet-Brichard M.-C. Maurice de Guérin: imaginaire et écriture. Paris: Lettres modernes, 1993
 Peyrade J. La vie au Cayla et dans la région au temps des Guérin, 1805—1848. Andillac: Amitié guérinienne, 1996

Ссылки 
 статья «Guérin» в Католической энциклопедии (fr)
 Сайт Общества друзей Э. и М. де Герен (фр.)

Умершие от туберкулёза 
Поэты Франции
Французские поэты
Французские поэты XIX века
Писатели романтизма